Hirosue ist der Familienname folgender Personen:

 Riku Hirosue (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Ryōko Hirosue (* 1980), japanische Schauspielerin und Musikerin